Åstrup Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Åstrup Kirke (Faaborg-Midtfyn Kommune) – en kirke i Åstrup Sogn i Faaborg-Midtfyn Kommune
 Åstrup Kirke (Haderslev Kommune) – en kirke i Åstrup Sogn i Haderslev Kommune
 Åstrup Kirke (Vejen Kommune) – en kirke i Åstrup Sogn i Vejen Kommune
 Aastrup Kirke – en kirke i Aastrup Sogn